Voici la liste des planètes mineures numérotées de 399001 à 400000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 399001 à 400000

399001-399100

399101-399200

399201-399300

399301-399400

399401-399500

399501-399600

399601-399700

399701-399800

399801-399900

399901-400000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000